Olle Berglund kan syfta på:

 Olle Berglund (psalmförfattare) (1908-1998), missionär och psalmförfattare
 Olof "Olle" Berglund (1924–2018), TV-man och producent

Referenser